Ferenc – węgierskie imię męskie.

Nazwisko osób (m.in.) 
 Ewa Ferenc (ur. 1953) – polska prawniczka, doktor habilitowana nauk prawnych, profesor nadzwyczajna na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, pisarka
Genowefa Ferenc (ur. 1949) – polska polityk, senator IV i V kadencji
Jarosław Ferenc (ur. 1968) – polski geograf i samorządowiec, od 2016 roku prezydent Radomska
Marek Ferenc (ur. 1966) – polski historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych
Paweł Ferenc (ur. 1960) – polski artysta fotograf
Tadeusz Ferenc (ur. 1940) – polski ekonomista, polityk i samorządowiec, poseł na Sejm IV kadencji, w latach 2002–2021 prezydent Rzeszowa
Urszula Ferenc (ur. 1962) – polska artystka fotograf, uhonorowana tytułem Artiste FIAP, członkini i Artysta Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców i Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego

Inne 
Ferenc – część wsi Ruskie Piaski w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Nielisz

Przypisy